Muntanyes Khentii, cadena de muntanyes a les províncies de Töv i de Khentii, al sud de Mongòlia
 Província de Khentii, província de Mongòlia
 Àrea Estrictament Protegida de Khan Khentii